Dörfchen steht für:
 ein kleines Dorf
 eine der Staffage-Baugruppen im Schlosspark Nymphenburg, siehe Schlosspark Nymphenburg #Dörfchen
 Kurzform für das Italienische Dörfchen, Kulturdenkmal am Zwinger in Dresden
 Das Dörfchen, Gedicht (1771/78) von Gottfried August Bürger

Siehe auch:
 Dörfchen, mein Dörfchen, Alternativtitel von Heimat, süße Heimat
 Dörflein